Гук може означати:
 звук, гул, шум — сукупність багатьох звуків різної частоти й сили;
 крик, безладне звучання людських голосів;
 жуки (Scarabaeus stercorarius);
 невеликий водоспад, поріг на ріці;
 гук (удар) — фланговий удар рукою в різних бойових мистецтвах;
 гук (музика) — характерний мелодичний фрагмент композиції;

Абревіатура 

 ГУК — головне управління казначейства.

Топоніми 

 Гук — річка в Україні, притока Серета.
 Гук — село в Румунії.
 Водоспади:
 Великий Гук
 Косівський Гук
 Малий Гук
 Сучавський Гук
 Шешорський Гук

Прізвища 

Гук — українське прізвище або прізвище англомовного походження (від  або ). Відомі носії:
 Гук Анатолій Ілліч ( 16 липня 1944, село Бубнівка, Гайсинський район, Вінницька область) — український політик, міський голова Гайсина.
 Гук Андрій Мирославович — український військовий, загинув від ран.
 Богдан Гук — український дослідник у Польщі, перекладач, журналіст.
 Богдан-Зиновій Гук — лікар-психіатр.
 Гук Вадим Васильович (1889—1964) — доктор медичних наук
 Гук Вадим В'ячеславович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гук Василь Юрійович (1927—2017) — зв'язковий УПА, краєзнавець.
 Гук В'ячеслав Анатолійович ( 15 серпня 1974, Саки) — сучасний український письменник, який працює в жанрі психологічного роману, поет, перекладач, есеїст.
 Ігор Гук ( 1952) — хірург-трансплантолог, громадський діяч.
 Гук Микола Петрович (13 травня 1960, с. Лішня Дрогобицького району Львівської області) — журналіст, громадський та політичний діяч. Капітан II рангу, військовий пенсіонер.
 Гук Пилип Анатолійович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Гук Раїса Василівна — заслужений вчитель України.
 Роберт Гук (; 1635—1703) — англійський природодослідник, учений-енциклопедист.
 Гук Станіслав Михайлович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кім Ин Гук (; 1988) — північнокорейський важкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Марко Гук — німецький боксер, чемпіон світу за версією WBO.
 Мун Ін Гук (; 1978) — північнокорейський футболіст.
 Пітер Гук (; 1956) — соліст британського рок-гурту «Joy Division».
 Рі Мьон Гук (; 1986) — північнокорейський футболіст, воротар клубу «Пхеньян» та національної збірної Корейської Народно-Демократичної Республіки.
 Фран Гук (; 1945) — канадський хокеїст.

Інше 
 3514 Гук (3514 Hooke) — астероїд головного поясу, відкритий 26 жовтня 1971 року.
 Гук (прізвисько) — розмовне слово, що означає бруд, дорожнє місиво, в'язка рідина або їжа; місиво, розмазня; (презирливо) бовдур; селюк; покидьок — зневажливе прізвисько азіатів в американському військовому жаргоні з середини XX століття.

Примітки

Посилання 
 «Гук»  у словнику з української мови за Грінченком
 «Гук»  в Академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах. Т. 2, С. 190.

Українські прізвища